Balanga – polski film z 1993 roku
 Balanga – miasto w prowincji Bataan w regionie Luzon Środkowy na Filipinach